О́льга Никола́евна Мусако́ва (в замужестве в 1979—2004 Ши́хирева; 22 февраля 1953) — советский и российский искусствовед, историк искусства. Ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX — XXI веков Государственного Русского музея. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2021).

Биография 
Ольга Мусакова родилась 22 февраля 1953 года в Ленинграде.

Ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX—XXI веков Государственного Русского музея. В 1996—2007 годах — доцент кафедры культурологии и искусствоведения Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. С 2019 года — старший преподаватель факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

В 1997—2002 годах была членом Экспертно-закупочной комиссии Комитета по культуре по приобретению произведений (предметов) культурно-исторического наследия и современного изобразительного искусства Администрации Санкт-Петербурга.С 2008 года — эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ.

В 2002 году принимала участие в выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга третьего созыва от «Санкт-Петербургской общественно-политической организации „Политический центр“»; проиграла.

Участие в творческих и общественных организациях 
 Член Союза художников России

Библиография 

 Шихирева О. Н. Карев Алексей Еремеевич. 1879—1942: Каталог выставки. Живопись, графика/Автор вступ. статьи О. Н. Шихирева; Гос. Русский музей-Л.,1981.-52 с.,ил.
 
 
 
 Мусакова О. Н. Общество „Круг художников“, СПб. 2007 (с публикацией архивных материалов). Учебное пособие.-60стр.
 
 Мусакова О. Н. От русского авангарда к советской неоклассике. Неоклассицизм в России/Русский музей;науч.рук. Е.Петрова, авт. ст. В.Ф.Круглов В. А. Леняшин,О. Н. Мусакова.-СПб.:Palace Edition: Graficart,2008.-(Альманах).

 
 Шихирева О. Н..Мастер ленинградского пейзажа. А.Карев-ж «Искусство»,1986,№ 3.стр.47-51.
 Шихирева О. Н. Мы органичны с революцией. ОБМОХУ и «Круг художников»-ж. « Творчество»,1989,№ 6,стр.13-15
 
 
 Мусакова О. Н. К истории объединений «Круг художников» .Вст.статья: Каталог живописи: Объединение «Круг художников» 1926—1932/Русский музей;Науч. рук. Е.Петрова;Авт.ст. Е.Евсеева,Н.Козырева,О.Мусакова.-СПб.: Palace Editions,2007.-184 стр.-(Альманах)
 Мусакова О. Н. Школа Петрова-Водкина. Статья: Круг Петрова-Водкина/Русский музей;науч.рук. Е.Н.Петрова;авт. ст. Е.Петрова, А.Боровский, О.Мусакова.-СПб.:Palace Editions, 2015.(Альманах).
 Мусакова О. Н. Петров-Водкин. Мгновения вечности. Статья: Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения/Русский музей; науч. рук. Е. Н. Петрова, авт.ст. О.Мусакова, Н.Козырева, авт.- сост. О.Гаврилюк.-СПб.:Palace Editions,2018.-(Альманах).

 Мусакова О. Н.:Видеть одухотворенно. Семья художников Пакулиных. СПб,2005 .Выставка произведений семьи художников Пакулиных. ЦВЗ «Манеж». Статьи.

 Мусакова, О. Н. Блокадная летопись Вячеслава Пакулина: Культурное наследие Российского государства. Вып.5.Часть 1: Сборник статей-СПб.:Вести,2010.

 Шихирева О. Н. Блокадная летопись Вячеслава Пакулина-ж. «Антиквариат»,2004, № 7.

 О. Н. Мусакова .Объединение «Круг художников»-.Статья-ж. «Наше наследие ,2010, № 93-94/

 Шихирева О. Н. :Советское искусство 1920—1930 х годов. Каталог (Раздел: художестственные объединения. Биографии.) Ленинград, „Искусство“1988.

 Шихирева О.Н.:1920-1930.Живопись. Государственный Русский музей. Альбом. (Один из составителей-Л. Н. Вострецова,Н. М. Козырева,С. В. Любимцев,О. Н. Шихирева- и автор комментариев). Москва „Советский художник“,», Харри Эйбрамс",Нью- Йорк,1988.

 Шихирева О.Н.: Живопись 18- 20 веков в частных коллекциях: Ленинград/ Санкт-Петербург /Сост В. М. Голод, вст. ст. Г. Н. Голдовского, авт.ст. Г. Н. Голдовский, Б. А. Косолапов, О. Н. Шихирева.- СПб.: Аврора, 1993.

 Шихирева(Мусакова) О. Н. Русский музей. Живопись 18-20 века: Каталог в 15т. Жи -вопись пер.пол.20 века. А-В/Науч.ред.изд. Е.Петрова, отв.ред.тома А.Дмитренко,В.Леняшин, авт.сост. В.Круглов,А.Любимова,А.Низамутдинова, Е.Шилова, О.Шихирева (Мусакова), И.Шувалова, Е.Яковлева и другие.- СПб.: Palace Edition,1997-2015.

 Музей в музее: Русский авангард из коллекции музея художественной культуры в собрании Государственного Русского музея/Науч. рук. Е.Петрова, ст.сост.и подг.изд. И.Карасик, авт.-сост.кат. Живопись: Е.Баснер,О.Шихирева.-СПб.:Palace Edition,1998.

 Шихирева О. Н. Хроника художественных событий в России, связанных с футуризмом: Русский футуризм и Давид Бурлюк, "Отец русского футуризма. Каталог Выставки/Гос. Русский музей; Науч. рук. Е. Н. Петрова; Авт. ст. Е.Петрова, Е.Баснер, Мэри Клер Бурлюк Холт.-СПб.:Palace Editions,2000.-240 стр.

 Шихирева О. Н. Логика иррационального. К вопросу о позднем творчестве К.Малевича. -Русское искусство 1910-х-1920х годов в европейском контексте. Сборник статей. Москва, «Наука»,2000. 253—262

 Шихирева О. Малоизвестные источники о К. С. Малевиче. Малевич. Классический авангард. Витебск. Материалы теоретических конференций первого и второго международных пленэров «Малевич. УНОВИС. Современность»/Под ред. Т.В.Котович. -Витебск: Издатель Н. А. Паньков,1997.

 Шихирева О. Н. От авангарда к сталинской неоклассике. О стилевых линиях: Авангард 1910х-1920-х. Взаимодействие искусств. Сборник статей ГИИИ. Москва, «Наука»,1998.

 Шихирева О. Н. Подборка материалов в книге: Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика. в 2-х томах (авт. -сост. И.Вакар и Т.Михиеенко). Москва.2004.

 Шихирева О. Н. Владислав Стржеминский. Эволюция идеи универсализма. Страницы истории отечественного искусства: Сборник статей. Выпуск 10. 12 −20 век/Научный редактор Е. Н. Петрова.-СПб.: Palace Edition,2004.308 стр. Русский музей.

 Шихирева О. Н. Владислав Максимилианович Стржеминский. В круге Малевича: Соратники, ученики, последователи в России1920-1950-х. Каталог Выставки/Гос. Русский музей; Науч. рук. Е. Н. Петрова;Сост. И.Карасик.-СПб.:Palace Editions,2000

 Шихирева О.Н..Владислав Стржеминский. Эволюция идей универсализма.- в: сборник материалов конференции. Институт искусства. Лодзь.2004 (на польском языке).

 Шихирева О. Н. Русский период творчества Катаржины Кобро. В круге Малевича: Соратники, ученики, последователи в России 1920—1950-х. Каталог Выставки/Гос. Русский музей; Науч.рук. Е.Н. Петрова;Сост. И.Карасик .- СПб.: Palace Editions,2000.

 Шихирева О. Н. Размышления у картин Филонова. Опыт сравнительного анализа Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 3/Ассоциация искусствоведов (АИС), Творческий Союз историков искусства и худож. критиков России.-СПб.:Роза Мира,2001.

 Шихирева О. Н. Размышления у картин Филонова. Опыт сравнительного анализа. — в Русский авангард. Пути развития. Альманах "Аполлон. Бюллетень № 2.СПб, 1999.

 Shikhireva O in:.1910-1930.Tiempos de cambio-Sin objeto.La vanguardia Rusa en la colleccion del museo estatal de San Peterburgo.2001(Василий Кандинский и абстрактное искусство в России. Статья. Каталог выставки на испанском языке. Пуэрто Рико,2001).

 Шихирева О. Н. Беспредметный мир в русском искусстве начала XX века. Статья::Абстракция в России. XX век. Том первый. ГРМ, «Palace Edition».2001стр.9-15.

 Шихирева О. Н. Произведения В.Кандинского в Русском музее: Василий Кандинский и Владимир Издебский. Каталог выставки на шведском языке. Стокгольм,2002

 Shikhireva O.:Kandinsky e i suoi Contemporanei 1900—1920=Kandinsky and his Contemporaries 1900—1920/Museo Statale Russo.Testi del catalogo. V.Gusev,E.Petrova.Note del catalogo E.Petrova,O.Sichireva.-Milano:Editoriale Giorgio Mondadori,1998.

 Мусакова, Ольга. Автор аннотаций и составитель биографий Филонов. Русский авангард и после=Filonov.Vene avangard/Русский музей; Худож.музей Эстонии;Худож.музей KUMU,Таллин;науч. рук.и авт.ст. Е.Н.Петрова,М.Петров.-на эст.,англ.и рус.яз.-СПб. :Palace Editions,2011.-

 Мусакова О. Н. Павел Филонов и Казимир Малевич. Два взгляда на футуризм Страницы истории отечественного искусства. Вып.27:Сборник статей по материалам научной конференции 2015 г. Л 100-летию В. А. Пушкарева/Науч.рук. Е.Н.Петрова.-СПб.:Palace Editions,2016.-288 стр.

 Шихирева О. Н. К истории «Объединения новых течений в искусстве» .Статья с приложением архивных материалов: Русский авангард: Проблемы репрезентации и интерпретации. Сборник статей/Гос. Русский музей; Науч.рук. Е.Петрова; Сост. И. Карасик.-СПб.:Palace Editions,2001.

 Мусакова О. Н.У истоков коллекции живописи: 20 век в Русском музее: Живопись, скульптура 1900—2000. К 110-летию Русского музея/Русский музей; Науч.рук. Е.Петрова; Авт. ст. А.Боровский, В.Круглов, В.Леняшин, О.Мусакова.- СПб.: Palace Editions,2008.-(Альманах).

 Шихирева О. Н. Андеграунд на выставке 1930-х — 1950-х годов. Тезисы конференции, посвященной итогам научно- исследовательской работы за 1993 год и выставке «Агитация за счастье». СПб., 1994.(Русский музей).

 Мусакова О. Н. Неофициальное искусство 1960—1980-х и музей. К истории коллекции Русского музея: Время перемен: искусство 1960—1985 в Советском Союзе. Каталог выставки/Русский музей при уч. Фонда культуры"Екатерина";Науч. рук. Е.Н.Петрова;Авт.ст. Е.Барабанов,Д.Боулт,А.Дмитренко,В.Леняшин, А.Любимова, О.Мусакова, М.Петров.-СПб.:Palace Editions, 2006.

 Мусакова О. Н..Правда и красота. Русская реалистическая живопись из собрания Латвийского Национал.худож.музея/Galleria Civica di Palazzo Loffredo,Потенца,Италия, Латв.на.худ.музей;науч.ред. И.Бужинска,О.Мусакова.-на латв.и рус.яз.-Рига: [Б.и.]

 Shikhireva O.: Il tempo delle illusioni. Arte russa degli anni Venti.- Milano: Charta, 1995.- 171p., ill.(Статья и каталог).

 Шихирева О. Н. Портрет жены художника. Статья: Портрет жены художника/Гос. Русский музей; Галерея московского центра искусств; Науч.рук. Е.Петрова; авт.ст. О.Шихирева.-СПб.: Palace Editions,2002.-60 стр.

 Шихирева О. Н.:Волдемарс Матвейс (Владимир Марков) в Петербурге: Каталог выставки/Гос. Русский музей, Гос. худож. музей Латвии, Кунсткамера; Куратор О.Шихирева; Авт.ст. М.Лаце, И.Бужинска.-На рус. и англ.яз.- [Б.м.]: [Б.и.], 2004.

 Мусакова О. Н. От русского авангарда к советской неоклассике. Неоклассицизм в России/Русский музей;науч.рук. Е.Петрова, авт. ст. В.Ф.Круглов В. А. Леняшин,О. Н. Мусакова.-СПб.:Palace Edition: Graficart,2008.-(Альманах).

 Мусакова О. Н. Школа Петрова-Водкина. Статья: Круг Петрова-Водкина/Русский музей;науч.рук. Е.Н.Петрова;авт. ст. Е.Петрова, А.Боровский, О.Мусакова.-СПб.:Palace Editions, 2015.(Альманах).

 Мусакова О. Н. Петров-Водкин. Мгновения вечности. Статья: Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения/Русский музей; науч. рук. Е. Н. Петрова, авт.ст. О.Мусакова, Н.Козырева, авт.- сост. О.Гаврилюк.-СПб.:Palace Editions,2018.-(Альманах).

 Выставка произведений Л. И. Вольштейна: Каталог /Автор вступ. Статьи О. Н. Шихирева. -Л.:Художник РСФСР,1986.- с.,ил.

 Мусакова (Шихирева) О. Н. Статья: Нина Красовитова: Альбом.-М.:Август Борг,2010.-48 стр

 Мусакова, О. Энергия живописи. Статья: Вячеслав Михайлов=V.Michailov/Русский музей,Музей Людвига в Русском музее;науч.рук. Е.Н.Петрова;авт. ст. В.Леняшин,О.Мусакова.-СПб.:Palace Editions,2011.-(Альманах).

 Мусакова О. Н.:Юрий и Ирина Грецкие. Живопись, графика, объекты: Выставка в Гос. Русском музее: Альбом-каталог работ/ГРМ,авт.текста А.Дмитренко, О. Мусакова,Ю.Линник; англ.пер. Ю.Юркина.-на рус.и англ.яз.-СПб.:ЦКБ МТ «Рубин»,2007.

 Мусакова О. Н. Манящее блистание пространства. Статья: Александр Агабеков. Проект «Свободные художники Петербурга»/ Руский музей; Музей Людвига в Русском музее;науч.рук. Е.Петрова; авт.ст. А.Агабеков,О.Мусакова.-СПб.:Palace Editions,2015.

 Мусакова О. Н. Павел Никонов. Дебют в ХХ1 веке. Статья: Павел Никонов/Русский музей, науч.рук. Е.Н.Петрова, авт.ст. Д.Сарабьянов,О.Мусакова,М.Лазарев.-СПб.:Palace Editions,2008(Альманах).

 Мусакова О. Н. Павел Никонов. Встреча в 2020. Статья: П.Никонов, М.Никонов, В.Никонова. Каталог выставки. ГТГ,2020.

 Шихирева О.Н.:Алексей Юрьевич Талащук /Авт.ст. Шихирева О.- СПб., 1996.- 62с.,ил.- (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия. Альманах академии).

 Шихирева О.Н. «Театр» Олега Целкова. Статья: Олег Целков: Альбом/Кашук,Лариса, О. Шихирева; ГТГ,дир. В.Родионов, науч.рук. А.Морозов;ГРМ,дир. В.Гусев, науч.рук. Е.Н.Петрова;Музей Людвига.-СПб.:Palace Editions,2004.(Альманах).

 Шихирева О.Н.:Виктор Татаренко. Живопись, графика. Каталог выставки 11 ноября-12 декабря, Санкт-Петербург, 1999/Авт.статей А.Раскин, О.Шихирева.-СПб.,1999.-12 стр.

 Мусакова О. Н. Борис Шаповалов. Альбом. Вст.статья. Омск, Архитектурное ателье «РИМ»,2011. Стр.4-9.

 Шихирева О. Н.:Светлана Пономаренко, Борис Пономаренко. Живопись. Акварель. Эмаль. Выставка. Каталог/Рязанский Художественный музей,Декабрь 1999-январь 2000/Авт.ст. А.Ф.Дмитренко,О. Н. Шихирева.-Рязань,1999.-10 стр.

 Шихирева О. Н. :Феликс Волосенков. Явление Бога Волоса в виде произведений: Живопись, Графика, Театр, Объект/ГРМ, Музей Людвига в Русском музее, ст. О.Шихиревой, А.Дмитренко и др.-на рус. и англ.яз.-СПб.: Palace Editions,2003.

 Шихирева О. Н. Глеб Богомолов: бегство в Византию: Глеб Богомолов: Каталог выставки/ГРМ;Музей Людвига в Русском музее;Галерея Марины Гисич;Авт.ст. М.Герман,О.Шихирева,Т.Шехтер.-СПб.:Palace Editions,2004.-(Альманах).

 Шихирева О. Н. Молись, кунак, в стране чужой….Статья: Юрий Грачев. Ретроспектива: Каталог выставки/Гос. Русский музей; Гос. Третьяковская галерея;Авт.ст. Н.Александрова,О.Шихирева,Л. Кашук.-СПб.:Palace Editions,2005.(Альманах).

 Шихирева О. Н.:Светлана Пономаренко: Живопись, акварель, эмаль.- СПб., 1996. — 48с.,ил.- (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия).

 Шихирева О. Н. Статьи об О.Кузнецове,А.Талащуке, С.Пономаренко: А.Талащук, О.Кузнецов, С.Пономаренко, Л.Колибаба: Каталог выставки/О.Шихирева, А. Ф. Дмитренко, Б. И. Шаманов, М. Б. Стекольникова; СПб Гос. Художественно-промышленная Академия,Гос. Русский музей.- СПб.:Нотабене,2001.

Награды 
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004)
 Нагрудный знак «За достижения в культуры» (2002)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (25 июля 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 

Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Историки искусства СССР
Историки искусства России
Исследователи русского авангарда
Малевичеведы
Сотрудники Государственного Русского музея
Члены Союза художников России